M8 ou M08 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire 
 M8 Greyhound, un véhicule blindé à roues de la Seconde Guerre mondiale ;
 M8 Howitzer Motor Carriage, un véhicule blindé de la Seconde Guerre mondiale ;
 M8 Armored Gun System, projet de char léger abandonné ;
M8, un autre nom du PGM-11 Redstone.

Informatique et télécommunications 
 Apple M8, un coprocesseur de la marque américaine Apple ;
 HTC One M8, un smartphone de la marque taïwanaise HTC.

Photographie 
 Leica M8, un appareil photographique numérique télémétrique.

Sciences 
Astronomie
 Nébuleuse de la Lagune en astronomie.

 Médecine 
 Polyarthrites juvéniles (M08), d'après la Classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 BMW M8 GTE, une voiture de course de BMW.

Transports 
Automobile
 BMW Concept M8 Gran coupé, un concept car du constructeur allemand BMW.

Autoroutes
  Western Freeway (M8) reliant Melbourne à Ballarat en Australie ;
  Autoroute biélorusse M8 reliant la frontière russe à la frontière ukrainienne ;
   Autoroute hongroise M8 reliant Márkó à Dunavecse ;
  Autoroute irlandaise M8 reliant Cork à Portlaoise ;
  Autoroute britannique M8 reliant Édimbourg à Greenock ;
  Autoroute russe M8 relient Moscou à la Mer Blanche.

Aviation 
 .

Route
  Route ukrainienne M08, contournement de Uschhorod.

Signalisation routière
 Panonceau d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres